Amylosporus — рід грибів родини Bondarzewiaceae. Назва вперше опублікована 1973 року.

Класифікація 
До роду Amylosporus відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Ryvarden, L. 1973. New genera in the Polyporaceae. Norwegian Journal of Botany. 20(1):1-5 - P.1

Роди грибів
Агарикоміцети